Slovenija:
 Šmihel (Nova Gorica, Slovenija), naselje u sastavu općine Nova Gorica
 Šmihel (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Šmihel (Novo Mesto, Slovenija), naselje u sastavu općine Novo Mesto
 Šmihel (Pivka, Slovenija), naselje u sastavu općine Pivka
 Šmihel nad Mozirjem, naselje u sastavu općine Mozirje
 Šmihel pod Nanosom, naselje u sastavu općine Postojna
 Šmihel pri Žužemberku, naselje u sastavu općine Žužemberk